Il nome Itajá può riferirsi a:
 Itajá, un municipio brasiliano dello stato di Goiás.
 Itajá, un municipio brasiliano dello stato di Rio Grande do Norte, sull'oceano atlantico.